Los términos letra y letras pueden aludir a:

letra (alfabeto), un grafema, parte de un alfabeto, abyad, abugida o silabario;
letra historiada, gran letra inicial con figuras y adornos varios;
letra capital, letra al inicio de la obra, de un capítulo o de un párrafo que es más grande que el resto del texto;
letra, un conjunto de palabras unido a una melodía que ha de cantarse;
letra de cambio, forma de pago (como un cheque o un vale);
letras, referencia común a:
 los estudios llamados de letras (humanidades o ciencias humanas o ciencias sociales), especialmente cuando se producen en una facultad de filosofía y letras);
 la literatura en general o cada una de sus subdivisiones:
entre letras humanas y letras divinas;
entre cada una de las lenguas: letras clásicas, letras modernas, y esta a su vez entre letras hispánicas, letras francesas, letras inglesas y otras;
Letras, revista chilena dedicada al arte y la literatura.